Laccaria är ett släkte av svampar. Laccaria ingår i familjen Hydnangiaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Laccaria